Ива́н Черно́в: Чернов, Иван Александрович (1906—1991) — начальник секретариата МГБ СССР, полковник.
 Чернов, Иван Алексеевич (1880—1939) — святой Русской православной церкви, мученик.
 Чернов, Иван Григорьевич (1924—1962) — Герой Советского Союза.
 
 Чернов, Иван Никифорович (1918—2010) — Герой Советского Союза.
 Чернов, Иван Потапович (1768—1817) — русский живописец, академик исторической живописи.
 Чернов, Иван Семёнович (1905—1981) — Герой Советского Союза.
 Чернов, Иван Юрьевич (1959—2015) — российский почвовед, микробиолог и эколог, член-корреспондент РАН.